Die Virginia Slims of Chicago 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Chicago. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 6. bis 12. Februar 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Chicago